Вулиця Шнеєрсона — назва вулиць в містах України, названих на честь духовного лідера хасидського руху Хабад, Менахема Мендла Шнеєрсона.

 Вулиця Шнеєрсона — вулиця у Дніпрі
 Вулиця Шнеєрсона — вулиця в Миколаєві

Вулиці в Україні
Вулиці, названі на честь людей